Le DUT « Génie Industriel et Maintenance » (DUT GIM) est une filière pluritechnique formant des techniciens supérieurs en 2 ans dans le domaine de l'industrie. Sa visée est plus professionnelle que l'Université mais plus généraliste qu'un BTS. C'est une des formations les plus éclectiques proposées en IUT.

Admission 
L'admission en DUT GIM se fait principalement sur dossier, sur le site internet national. Les candidats sont le plus souvent titulaires de baccalauréats de série S et STI (toutes options). Les bacheliers professionnels peuvent également être admis suivant leur spécialité.

Déroulement de la formation 
La formation est orientée vers l'industrie avec notamment des stages, de projets tutorés et des liens avec les entreprises. Une partie des cours est aussi très théorique mais l'avantage est de n'avoir que peu de cours en amphithéâtre. En effet, les étudiants travaillent souvent en petit groupes (12 élèves environ), ce qui facilite l'assimilation des connaissances. L'acquisition du diplôme se fait en contrôle continu, sans examen final, avec un système de semestrialisation. Les notes sont réalisées au cours de travaux pratiques, devoirs sur table et SAé (situation d'apprentissage et d'évaluation). On peut obtenir son DUT GIM en continu ou en alternance (disponible uniquement au semestre 3 et 4 sauf à l'IUT de Chalon-sur-Saône). Depuis la rentrée scolaire de 2014, l'IUT de Chalon-sur-Saône a mis l'alternance dès la première année pour le DUT GIM, accessible uniquement avec l'entreprise Five Cinetic. En 2014, 7 étudiants ont fait le choix de l'alternance dès la première année. 
Le DUT GIM peut être vu comme un compromis entre les DUT GEII (plus orienté vers le domaine électrique) et GMP (plus orienté vers le domaine mécanique).

Contenu de l'enseignement 
Les enseignements se divisent en 4 pôles, appelés « unités d'enseignement » (UE) :
 UE1 : matières générales telles que l'anglais, les mathématiques, les techniques d'expression, l'informatique (bureautique), etc. ;
 UE2 : domaines de l'électricité, l'électronique, l'automatisme, etc. ;
 UE3 : pôle mécanique-thermique, on y étudie la thermodynamique, la mécanique, la résistance des matériaux, la CAO et DAO, etc. ;
 UE4 : modules d'insertion professionnelle ou poursuite d'études, stage en entreprise et projet tutoré.

Dans certains cas le département GIM peut proposer des matières complémentaires (sport ou langues par exemple).

Poursuites d'études 
Près de 70 % des diplômés poursuivent leurs études. La plupart vont en licence professionnelle. D'autres choisissent une licence générale pour continuer leurs études en université vers un master. Les meilleurs étudiants peuvent postuler dans des écoles d'ingénieurs qui recrutent de plus en plus parmi les DUT pour apporter une approche différente de celle des étudiants de classe préparatoire, parfois jugée trop théorique.

Débouchés 
Les débouchés sont multiples tant la formation est généraliste. Les diplômés de DUT GIM bénéficient de taux d'emplois très élevés, avec une insertion rapide après l'obtention du diplôme et peu d'emplois précaires (nombreux CDI). Les salaires sont de l'ordre de 1500€ net par mois en début de carrière.

Liste non exhaustive des IUT proposant la formation 
Anglet
 Blagnac (Institut universitaire de technologie de Blagnac)
Chalons en Champagne
Chalon-sur-Saône
Chartres
Cherbourg en Cotentin
 Clermont-Ferrand
Épinal
 Lorient
 Lyon Villeurbanne
Mantes la jolie
Perpignan 
 Roanne
 Saint Denis
 Saint-Malo
 Saint-Nazaire
Saint-Omer
 Schiltigheim
 Sénart-Fontainebleau/Lieusaint
 Thionville-Yutz
 Tremblay-en-France
 Toulon
 Valenciennes
 Vesoul
 Tulle

Sources et liens externes

Voir aussi 
 Site national du DUT GIM
 Site national du projet GIM'ÉOLE

Genie industriel et maintenance